Gabor – węgierska forma imienia Gabriel.
 Dennis Gabor – węgierski fizyk mieszkający w Anglii, laureat Nagrody Nobla
 Zsa Zsa Gabor – amerykańska aktorka węgierskiego pochodzenia
 Viki Gabor – polska piosenkarka